Алле́грі () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Антоніо Алегрі да Корреджо (близько 1489-1534) — італійський живописець періоду Високого Відродження.
 Ґреґоріо Аллеґрі (1582-1652) — італійський композитор і священик, автор відомого твору Miserere
 Доменіко Аллеґрі (1585-1629) — італійський композитор, брат Ґреґоріо Аллеґрі.
 Лоренцо Аллегрі (помер 1527) — італійський художник.
 Массіміліано Аллегрі (1967) — італійський футболіст і тренер.
 Помпоніо Аллегрі (1521-1593) — італійський художник, син Антоніо да Корреджо

Див. також 
 Лотерея-алегрі